BIAS kallas den negativa förspänningen på gallret i ett elektronrör som gör att den påförda signalen får plats under gallrets noll-potential.

Externa länkar 
 Bias i McGraw-Hill Science & Technology Encyclopedia 

Elektronik